«Raiders of Revenge» — спліт Honor та Graveland виданий 2000 року.

Опис

Склад на момент запису 
 Маріуш Щерський — вокал, тексти
 Олаф Ясинський — гітара, бас
 Роб «Darken» Фудалі  — вокал, гітари, бас

Примітки

Посилання 
 Raiders of Revenge  в Encyclopaedia Metallum

Альбоми блек-металу
Музичні альбоми польською мовою
Англомовні музичні альбоми